Peleș poate fi:

 Castelul Peleș
 Peleș, Alba
 Peleș, Satu Mare
 Râul Peleș
 La Peleș, operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale
 Medalia comemorativă Peleș, instituită în anul 1933 de către regele Carol al II-lea
 Asociația Sportivă Peleș, organizație sportivă interbelică

Vezi și 
 Pelișor